«One Drop» () — песня британской группы Public Image Ltd, ставшая первым синглом с их альбома нового альбома This is PiL, а также первым выпуском за 20 лет. Сингл вышел в виде мини-альбома с четерьмя песнями с нового альбома. Также это первый выпуск PiL, через их собственный лейбл PiL Official.

О сингле 
Всю музыку к альбому написали — Джон Лайдон, Лу Эдмондс, Брюс Смит и Скотт Фирт. Все тексты песне написал Джон Лайдон.

Инженер на сингле и на новом альбоме был Джеймс Тоулер, его ассистентом был Уолтер Джэккуисс.

Обложку к альбому рисовал Джон Лайдон.

Комментарии 
'One Drop' — песня о моей молодости, проведенной в парке Финсбери. Фантастика! Мы все подростки, и не забывайте это. В любом возрасте мы остаемся молодыми. 'Lollipop Opera' — это в основном красивое сочетание фонового шума с музыкой. 'The Room I Am In‘ — песня о наркотиках и муниципальных квартирах, и о трагедии, которая до сих пор продолжается.

Список композиций 
 «One Drop»
 «I Must be Dreaming»
 «The Room I Am In»
 «Lollipop Opera»

Песни Public Image Ltd